Кикапу (Kiyikapawa; ) — индейский язык, принадлежащий к алгонкинской подсемье языков. На нём говорит около тысячи человек из племени кикапу, проживающие в основном в штатах Среднего Запада США и на севере Мексики.

Близкородственен языку сок-фокс, вместе с которым часто считается одним языком.

Численность и распространение 
Распространён в США в следующих резервациях:
 Kickapoo Indian Reservation of Kansas — около г. Хортон на северо-востоке шт. Канзас, 4,4 тыс. чел. (2000, перепись);
 Kickapoo Indian Reservation of Oklahoma — около г. Мак-Лоуд и Джоунз в шт. Оклахома, 18,5 тыс.чел.;
 Kickapoo Indian Reservation of Texas — на юге шт. Техас, 0,4 тыс. чел.

А также на северо-востоке Мексики: поселения Эль-Насименто на севере шт. Коауилья и Тамичопа на севере шт. Сонора.

Общая численность говорящих в США составляет 820 чел. (2000, перепись) из примерно 3 тыс. в этнической группе, в Мексике 144 чел. (2000, перепись) из 251.

Письменность на основе латинской графики; сохраняется слоговое письмо бабебибо. Распространены также английский и испанский языки.

Большинство говорящих на кикапу — люди среднего и старшего поколения.

Фонология 

В кикапу явно выражена тональность (4 тона: высокий, низкий, восходящий и нисходящий), в то время как в сок-фокс эта черта менее заметна.

История 
Первоначально обитали на территории между озёрами Эри и Мичиган. Близки к шауни, с которыми, по преданию ранее составляли одно племя. Насчитывали свыше 4 тыс.чел. Занимались ручным подсечно-огневым земледелием. В середине XVII в. были вытеснены алгонкинами-оттава и ирокезами-нейтральными на юго-запад современного штата Висконсин.

Первые контакты с французами в 1665 году. В 1730-е гг. мигрировали на север современных штатов Иллинойс и Индиана, перешли к конной охоте на бизона. По договору с США 1819 года были вынуждены переселиться на юг штата Миссури, в 1832 году часть кикапу переселилась в Канзас, мигрировали также к западу на Индейскую территорию (современный штат Оклахома) и в Техас. В 1852 году по соглашению с мексиканским правительством для защиты мексиканских пограничных земель получили земли на севере Мексики. В 1873-78 годах б.ч. мексиканских кикапу была насильственно возвращена в США и поселена в Оклахоме.

Ссылки 

 Аборигенные языки Америки: Кикапу

Литература 
 Gibson A.B. The Kickapoos: Lords of the Middle Border. 1st ed. Norman, 1963.
 Goggin J.M. The Mexican Kickapoo Indians // South-Western Journal of Anthropology. 1951. v.7. N. 3.
 Latorre F.A. and D.L. The Mexican Kickapoo Indians. Austin, 1976.
 Ritzenthaler R.E. The Mexican Kickapoo Indians. Westport, 1970.

Примечания 

Алгонкинские языки
Языки США
Языки Мексики
Кикапу